Абецеда се може односити на:
 Абецеда (или алфабет) — појам који се најчешће користи за означавање неког латиничког писма.
 Гајица (позната још и као бошњачка(и), српска(и) или хрватска(и) абецеда/алфабет/латиница) — писмо које се у бошњачком и хрватском језику користи као једино писмо, а у српском језику упоредо са ћирлицом.